Bagon kan syfta på följande:

 Bagon, Pokémon, en drake i Pokémon

Geografi

Filippinerna 

 Bagong Barrio, ort, Centrala Luzon, Province of Bulacan,

Indonesien 

 Desa Bagon, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar